Cobble Hill steht für:

 Cobble Hill (Brooklyn), Stadtteil von Brooklyn im US-Bundesstaat New York
 Cobble Hill (British Columbia), Ort auf Vancouver Island in Kanada
 Cobble Hill (Hügel, British Columbia), Hügel auf Vancouver Island in Kanada
 Cobble Hill (Puzzle-Hersteller), Puzzle-Hersteller

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cobble Hill (Connecticut)	
 Cobble Hill (Franklin County, Maine)	
 Cobble Hill (Oxford County, Maine)	
 Cobble Hill (Washington County, Maine)	
 Cobble Hill (Massachusetts)	
 Cobble Hill (New Hampshire)	
 Cobble Hill (Clinton County, New York)	
 Cobble Hill (Essex County, New York, 538 m)	
 Cobble Hill (Essex County, New York, 677 m)	
 Cobble Hill (Essex County, New York, 713 m)	
 Cobble Hill (Hamilton County, New York)	
 Cobble Hill (Wyoming County, New York)	
 Cobble Hill (Susquehanna County, Pennsylvania)	
 Cobble Hill (Tioga County, Pennsylvania)	
 Cobble Hill (Providence County, Rhode Island, 80 m)	
 Cobble Hill (Providence County, Rhode Island, 97 m)	
 Cobble Hill (Utah)	
 Cobble Hill (Addison County, Vermont)	
 Cobble Hill (Chittenden County, Vermont)	
 Cobble Hill (Orange County, Vermont)	
 Cobble Hill (Washington County, Vermont)	
 Cobble Hill (Windsor County, Vermont, 365 m)	
 Cobble Hill (Windsor County, Vermont, 596 m)	

Siehe auch:
 Cobb Hill
 Cobbs Hill